Tristichopteridae — семейство вымерших лопастепёрых рыб из отряда остеолепидообразных (Osteolepidiformes), сыгравшее значимую роль в эволюционном становлении четвероногих позвоночных животных. Были разнообразной и успешной группой тетраподоморфных рыб, существовавшей на протяжении среднего и верхнего девона. Впервые появились в живетском веке среднего девона. Размеры варьировали в диапазоне от нескольких десятков сантиметров (Tristichopterus) до нескольких метров (гинерия и Eusthenodon).

Некоторые Tristichopteridae по ряду признаков близки к Elpistostegalia, группе рыб, близких к предкам тетрапод. В основном это касается формы черепа и уменьшения размера задних плавников.

Есть старая и стойкая теория, что Eusthenopteron был в состоянии выползать на сушу с помощью своих плавников. Но этому нет никаких доказательств. Все Tristichopteridae вымерли в конце девона.

Роды 
 Cabonnichthys
 Canningius
 Edenopteron
 Eusthenodon
 Eusthenopteron
 Hyneria
 Jarvikina
 Langlieria
 Mandageria
 Notorhizodon
 Platycephalichthys
 Tristichopterus
 Heddleichthys

Филогения 
Ниже приведена кладограмма, отредактированная Шварцем, 2012:

Примечания

Литература 
 Ahlberg P. E. and Johanson Z. (2001). Second tristichopterid (Sarcopterygii, Osteolepiformes) from the Upper Devonian of Canowindra, New South Wales, Australia, and phylogeny of the Tristichopteridae. Journal of Vertebrate Palaeontology 17: 563—673.
 Johanson Z. and Ahlberg P. E. (1997). New tristichopterid (Osteolepiformes; Sarcopterygii) from the Mandagery Sandstone (Famennian) near Canowindra, N.S.W., Australia. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 88: 39—53.

Остеолепидообразные
†
Рыбы девонского периода